David Rasche – attore statunitense
 Gal Rasché – pianista, docente e direttrice d'orchestra russo-austriaca
 Johann Christoph Rasche – numismatico, scrittore e presbitero tedesco
 Karl Rasche – avvocato e banchiere tedesco, leader delle SS
 Thea Rasche –  pilota acrobatica e giornalista tedesca